11-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 10 клубами в 2002 году. Чемпионом в 5-й раз в истории и в 3-й подряд стал бишкекский СКА-ПВО, кара-сууский «Жаштык-Ак-Алтын» 2-й год кряду был серебряным призером, 3-е место также во 2-й раз подряд занял «Дордой» из Нарына.

Турнирная таблица

Ссылки 
Результаты на RSSSF

2002
Футбол в Азии в 2002 году
2002 год в Киргизии